.

Miután Michaelt egy bizonyos Sona nevű panamai fegyházba vitték, egy gladiátorszerű harcnak lesz tanúja: a rabok által alakított kör közepén két rab egymást üti-veri. Miután az egyik meghal, Michael meglátja Mahone-t és Bellicket is a rabok között. Mahone-ra roham jön rá, mivel elfogyott a gyógyszere. Eközben Lincoln a nagykövetségen Sara után nyomoz, ám kevés sikerrel. Michael, Mahone és még néhány új rab a fegyencek fekete "főnökéhez" kényszerül menni, akitől megtudják: ebben a börtönben egy lázadás óta nincsenek őrök, csak kívülről őrzik az épületet. És ami a legfontosabb: itt nem lehet verekedni, csakis ha élethalál párbajra hívja egymást két elítélt, akkor is csak puszta kézzel szabad küzdeni. Miközben ezt előadja a főnök, az egyik halálra rémült rab összepisálja magát, amiért néhány ütést kap a házigazdától. Mielőtt a fegyencek távoznak, a főnök elárulja, hogy ismeri Scofieldot és Mahone-t is és ne kerüljenek egymással konfliktusba, vagy nagy baj lesz.

Bellick alsógatyában csetlik-botlik az udvaron, majd egy segítő társra talál egy vézna kis ember személyében. Nem tudnak sehol sem ételt találni, majd néhány izmos rab arra kényszeríti őket, hogy pucolják ki a megtelt vécéket.

Linc elintézi, hogy Michaelnek előbb legyen a tárgyalása és minden jól is megy, amíg fel nem hívja LJ és közli vele, hogy egy étteremben kell vele találkoznia. Miután Mahone segítségét visszautasította, Michael egy üres cellát keres. Amint talál egyet, a főnök megbízott embere lép be, és elkezdi ütni Michaelt. Jön néhány nagydarab ember, akik szétválasztják őket, ám a támadó arra hivatkozik, hogy Scofield ellopta a drogját. Ezt meg is találják Michaelnél, amit valójában az izomkolosszus csempészett be hozzá.

Lincoln elmegy abba a bizonyos étterembe, ahol egy ismeretlen nő szólítja le, aki elmondja: tudja ki ő. Bellick lapátolás közben a pincében egy kis lyukra lesz figyelmes a falban, ami mögött egy férfi szólítja. Ezt mondja, ad neki kaját, ha cserébe kijuttat egy levelet. Bellick elfogadja az ajánlatot.

Bellick vékonyka társa nem bírja tovább, egy ablakot kirúgva kiugrik az ablakon (ami kb 1,5 emelet magasan van), majd a kijárat fele kezd futni. Mivel a lába kifordult, lassan fut, majd miután több felszólítás ellenére sem áll meg, az őrök lelövik. Ezt Michael és a többi rab is végignézi.

Michael egy csirkelábat talál az asztalon, ami a harcra való kihívást jelenti. Bellick a harc előtt mindkét fél zsebébe egy papírfecnit rak. Mielőtt Scofield a rabok által körbeállt körbe menne, Mahone egy tanácsot ad neki: mivel ellenfele csupa izom, rúgja ki a térdkalácsát, így lesz esélye a győzelemre. Michael megfogadja a tanácsot, ám miután ellenfele a földön van, valaki egy kést dob be az izomagyúnak, aki le is szúrná Michaelt, ám ekkor jön Mahone: kicsavarja a támadó kezét, majd egy mozdulattal kitöri annak nyakát. Ezután arra hivatkozik, hogy a börtön szabálya szerint fegyverrel nem szabad harcolni. Miután a hullát kiviszik a börtönből, egy nő kezd el kutatni a zsebében, majd megtalálja a Bellick által odarakott papírfecnit.

Linc meglátogatja Michaelt és közli vele: ki kell szabadítania egy bizonyos James Whistler nevű rabot, különben az elfogott LJ és Sara meghal.

Külső hivatkozások
 www.tv.com

A szökés epizódjai

en:Orientación (Prison Break)